

События 
 504—500 (ол. 69) — Акме Гераклита (поэма «О природе»). Акме Парменида.

Римская республика 
 Консулы: Публий Валерий Публикола (в 4-й раз) и Тит Лукреций Триципитин (во 2-й раз).
 Переселение 5000 сабинян под руководством Аппия Клавдия в Рим и образование Клавдиевой трибы.

Китай 
 6-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 В 1 луне, в день гуй-хай чжэнский полководец Ю Су разгромил княжество Сюй, а сюйского князя (наня) Сы пленил и увёл с собой.
 Во 2 луне луский князь по поручению Цзинь вторгся в земли Чжэн, взял город Куан, затем вернулся. При возвращении Ян Ху пересёк Вэй, не получив разрешения. Вэйский правитель разгневался, но его советник сказал, что Небо покарает Ян Ху.
 Летом луские послы Цзисунь Сы и Чжунсунь Хэ-цзи отправились в Цзинь, чтобы передать туда часть чжэнской добычи.
 Луский посол Мэн отправился в Цзинь с подарками княгине и в беседе с Фань Сянь-цзы стал восхвалять достоинства Ян Ху.
 Осенью цзиньцы задержали сунского посла Э Ци-ли.
 Зимой в Лу построен кремль.
 Зимой луские полководцы Цзисунь Сы и Чжунсунь Хэ-цзи осадили Юнь.
 В конце года Ян Ху вступил в соглашение с главами кланов Цзи, Шу и Мэн и гуном, а другое соглашение заключил с лускими горожанами (го-жэнь) на алтаре Бо.
 В Чжоу сторонники царевича Чжао подняли мятеж, ван бежал в Цзинь.
 Войска У во главе с наследником Фу Ча напали на Чу и захватили Пань.
 Чуский ван, опасаясь усцев, перенёс столицу из Ина в Жо.

Родились 
 Кимон

См. также

Примечания